Hrebet Shcherbakova är en bergskedja i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Norge gör anspråk på området.

Källor 

Berg i Östantarktis
Norges anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 2000 meter över havet eller högre